Souq Larb'a al Gharb är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Souq Larb'a al Gharb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Souq Larb'a al Gharb är platt, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Souq Larb'a al Gharb. Runt Souq Larb'a al Gharb är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Souq Larb'a al Gharb är det största samhället i trakten. Trakten runt Souq Larb'a al Gharb består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen